Сергей Кабанов:
 Кабанов, Сергей Борисович (род. 1986) — российский футболист.
 Кабанов, Сергей Иванович (1901—1973) — советский военачальник, генерал-лейтенант.